Ярцево — название населённых пунктов в России
 Ярцево — село в Стародубском районе Брянской области.
 Ярцево — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Ярцево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Ярцево — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Ярцево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Ярцево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ярцево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Ярцево — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ярцево — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Ярцево — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Ярцево — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Ярцево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ярцево — деревня в Подольском районе Московской области.
 Ярцево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ярцево — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Ярцево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Ярцево — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Ярцево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Ярцево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ярцево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ярцево — город в Смоленской области.
 Ярцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Ярцево — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Ярцево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Ярцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 
 Другое
 Ярцево — железнодорожная станция Смоленского отделения Московской железной дороги

См. также 
 Ярцево-Гурьево
 Ярцево-Сурменево